De 81e editie van de Ronde van Zwitserland (Frans: Tour de Suisse) werd verreden van 10 tot en met 18 juni 2017. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI World Tour 2017. Titelverdediger was de Colombiaan Miguel Ángel López. Deze editie werd, net als in 2015, gewonnen door de Sloveen Simon Špilak.

Deelnemende ploegen

Startlijst

Etappe-overzicht

1e etappe 
{| width=100%
| width=50% align=left valign=top |

| width=50% align=left valign=top |
{{Tabel klassement wielerwedstrijd
| hoofding = Algemeen klassement
| eenheid = Tijd
| trui    = gele
| e1     =  Rohan Dennis| e1plg  =  BMC Racing Team| e1res  = 6'24"'| e2     =  Stefan Küng
| e2plg  =  BMC Racing Team
| e2res  = + 8"
| e3     =  Matthias Brändle
| e3plg  =  Trek-Segafredo
| e3res  = + 9"
| e4     =  Michael Matthews
| e4plg  =  Team Sunweb
| e4res  = z.t.
| e5     =  Tom Dumoulin
| e5plg  =  Team Sunweb
| e5res  = z.t.
| e6     =  Jonathan Castroviejo
| e6plg  =  Movistar Team
| e6res  = + 11"
| e7     =  Lars Boom
| e7plg  =  Team LottoNL-Jumbo
| e7res  = + 12"
| e8     =  Ryan Mullen
| e8plg  =  Cannondale-Drapac
| e8res  = + 13"
| e9     =  Steven Lammertink
| e9plg  =  Team LottoNL-Jumbo
| e9res  = + 14"
| e10    =  Martin Elmiger
| e10plg =  BMC Racing Team
| e10res = z.t. 
}}
|}

 2e etappe 

 4e etappe 

 6e etappe 

 Klassementenverloop 

Uitvallers

 Na rit 2 
 Steven Lammertink (Team LottoNL-Jumbo)
 Jonas Koch (CCC Sprandi Polkowice)

 Na rit 4 
 Sébastien Reichenbach (FDJ) (niet gestart) Davide Martinelli (Quick-Step Floors) (niet gestart) Lawson Craddock (Cannondale-Drapac)
 Reinardt Janse van Rensburg (Team Dimension Data)
 Juan José Lobato (Team LottoNL-Jumbo)

 Na rit 5 
 Jesper Hansen (Astana Pro Team) (niet gestart) Miguel Ángel López (Astana Pro Team)
 Jonathan Castroviejo (Movistar Team)
 Luke Durbridge (Orica-Scott)
 Rubén Plaza (Orica-Scott)
 Valerio Agnoli (Bahrein-Merida)

 Na rit 6 
 Tom Dumoulin (Team Sunweb) (niet gestart) Matti Breschel (Astana Pro Team)
 Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale)
 Tyler Farrar (Team Dimension Data)
 Louis Vervaeke (Lotto Soudal)
 Alex Dowsett (Movistar Team)
 Georg Preidler (Team Sunweb)
 Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo)
 Matthias Brändle (Trek-Segafredo)
 Marko Kump (UAE Team Emirates)
 Felix Großschartner (CCC Sprandi Polkowice)
 Martijn Budding (Roompot-Nederlandse Loterij)

 Na rit 7 
 Steve Morabito (FDJ) (niet gestart) Antoine Duchesne (Direct Énergie) (niet gestart)''
 Bart De Clercq (Lotto Soudal)

Externe link
  Officiële website

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2017
UCI World Tour 2017
2017